Ещин — фамилия. Известные носители:

 Ещин, Владимир Александрович (1892—1944) — русский поэт и переводчик.
 Ещин, Евгений Константинович (род. 1946) — российский учёный, ректор Кузбасского государственного технического университета в 2008—2011.
 Ещин, Евсей Маркович (Мордухович) (1865—1936) — российский юрист и адвокат, журналист, политический деятель.
 Ещин, Леонид Евсеевич (1897—1930) — русский поэт и журналист.

См. также 
 Ешин, Василий Васильевич (1771—1825) — российский генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года